Prvenstva Jugoslavije u odbojci za žene su se igrala između 1945. i 1991. godine.

Popis prvakinja

Uspješnost po klubu

Poveznice i izvori 
 Kup Jugoslavije u odbojci za žene
 Prvenstvo Jugoslavije u odbojci za muškarce
 Udruga odbjkaških klubova prve lige, prvaci Jugoslavije, SR Jgoslavije, Srbije i Crne Gore i Srbije
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.

Nacionalna športska natjecanja
Jugoslavenska odbojkaška natjecanja